Fagradalsfjall peut désigner :
 la Fagradalsfjall, une montagne d'Islande située dans la municipalité de Bláskógabyggð ;
 la Fagradalsfjall, une montagne d'Islande située dans la municipalité de Fljótsdalshérað ;
 la Fagradalsfjall, une montagne et volcan d'Islande située dans la municipalité de Grindavík.